Оцоколич — фамилия..
 Оцоколич, Предраг (род. 1977) — сербский футболист, защитник.
 Оцоколич, Станко (в монашестве Фирмилиан; 1910—1992) — епископ Сербской православной церкви, епископ Среднезападноамериканский.